L'edizione 2000 della 2. divisjon ha visto le vittorie finali di Skjetten, FF Lillehammer, Ørn-Horten, Mandalskameratene, Hødd, Aalesund, Stålkameratene e Lofoten.

Classifiche finali

Gruppo 1

Gruppo 2

Gruppo 3

Gruppo 4

Gruppo 5

Gruppo 6

Gruppo 7

Gruppo 8

Play-off promozione

Play-off retrocessione

Gruppo 1

Gruppo 2

Note

Calcio nel 2000
Campionato norvegese di calcio